Georges Berger – belgijski kierowca wyścigowy
 Georges Berger – francuski gimnastyk